Affiniteit kan verwijzen naar:

Wetenschap en technologie
 biochemie en farmacologie: sterkte van een binding tussen een eiwit en een ligand, vergelijk chemische affiniteit
 informatica, CPU-affiniteit: afhankelijkheid waarmee een proces gebonden is aan een van de computerprocessoren (CPU's)
 menswetenschappen: geestelijke verwantschap 
 natuurkunde: aantrekking die bij de aanraking van twee verschillende stoffen optreedt
 scheikunde
 affiniteitschromatografie, methode om stoffen te scheiden 
 chemische affiniteit: geneigdheid om verbindingen te vormen
 taalkunde, affiniteit tussen talen: bijvoorbeeld hun historische relatie, geografische ligging en economische banden

Wiskunde
 Affiene combinatie
 Affiene groep 
 Affiene meetkunde 
 Affiene ruimte 
 Affiene transformatie 
 Affiene verbinding